Spojení písmen S a H může mít různé významy:

SH 
 SH – kód ISO 3166-2 pro Svatou Helenu, Ascension a Tristana da Cunha
 AE-SH – kód ISO 3166-2 pro Šardžá
 AL-SH – kód ISO 3166-2 pro okres Shkodër
 AM-SH – kód ISO 3166-2 pro provincii Širak
 CH-SH – kód ISO 3166-2 pro kanton Shaffhausen
 Sborník historický
 S&H – , poštovné a balné

sh 
 Bourne shell
 srbochorvatština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.sh 
 .sh – internetová doména nejvyššího řádu pro Svatou Helenu, Ascension a Tristana da Cunha